

Astronomia
 15057 Whitson – asteroide della fascia principale

Persone
 John Whitson – politico britannico
 Kimberly Whitson – ex pallavolista statunitense
 Peggy Whitson – ex astronauta statunitense